Dit is de wereldranglijst van december 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 december 1996.

Mannen 12